La Rambla (Barcelona), een laan in de Spaanse stad Barcelona
 La Rambla (Córdoba), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
 La Rambla (metrostation)